Alsóegres, falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében, Sajóudvarhely községben
Egrespuszta másik neve, falu Romániában, Beszterce-Naszód megyében, Felsőilosva községben